Гран-при Моспорта — автоспортивное соревнование, проводящееся на автодроме Mosport International Raceway.

Общая информация

Организаторы гонки 
Дебютный приз прошёл в 1975-м году в рамках североамериканского чемпионата IMSA GT. В дальнейшем гонка время от времени входила в календарь разных серий длинных гонок, пока с 1999-го года не стала постоянным этапом ALMS.

Дистанция 
Регламент длительности гоночного заезда приза неоднократно менялся. Организаторы время от времени склонялись то к критерию времени гонки (пять из шести первых гонок), то к критерию пройденной дистанции (шесть следующих Гран-при).

С 1992 года гонка проводится на время, а с 1998 этот отрезок составляет 2 часа 45 минут.

 ¹ - в 2015 году продолжительность гонки составила 2 часа 40 минут.

Победители

См. также 
 Mosport Can-Am

Ссылки 
 Ultimate Racing History: Архив состязаний в Моспорте 
 World Sports Racing Prototypes: Архив состязаний WSC